Casalinesi – abitanti di Casalini (Cisternino)
Casalinesi – abitanti di Casalino